Гексабромостаннат(IV) аммония — неорганическое соединение,
соль аммония и гексабромооловянной кислоты
с формулой (NH)[SnBr],
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Физические свойства 
Гексабромостаннат(IV) аммония образует бесцветные кристаллы
кубической сингонии,

параметры ячейки a = 1,061 нм, Z = 4

Растворяется в воде.

См. также 
 Гексабромостаннат(IV) калия
 Гексахлоростаннат(IV) аммония

Литература 
 
 
 

Соли аммония
Бромостаннаты
Соединения азота по алфавиту